Гранд-Джанкшен () — англоязычный топоним.

Топоним 
Австралия
  — шоссе в Аделаиде.

Великобритания
  — канал от деревни  в графстве Нортгемптоншир до реки Темза в городе Брентфорд.

США
  — город в Айове.
 Гранд-Джанкшен — город в Колорадо.
  — бейсбольная команда города.
  — город в Теннесси.

См. также 
 Гранд и Джанкшен
 Grand Junction Railway — одна из первых железнодорожных компаний Великобритании.
  — железная дорога в Бостоне (штат Массачусетс), работавшая с 1847 по 1862 г.